

Communes française du Nord
 Brouckerque - Coudekerque-Village - Coudekerque-Branche - Dunkerque - Haverskerque - Houtkerque -

Communes française du Pas-de-Calais
 Nortkerque - Offekerque - Sainte-Marie-Kerque - Zutkerque

Localités belges
 Steenkerque, commune de Braine-le-Comte, connue de la bataille de Steinkerque
 Ostdunkerque
 Zuyenkerque

Voir aussi
 Noms avec kerke(n) en Allemagne
 Aldekerk et Nieukerk, commune de Kerken
 Noms avec kerke(n) en Belgique
  - Middelkerke - Liedekerke - 
 communes avec kerk aux Pays-Bas
 Nijkerk - Kerkrade -  - Nieuwerkerk aan den IJssel -  - Ridderkerk